Leach steht für:
 Leach (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Leach ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Leach (Oklahoma)
 Leach (Tennessee)

geografischer Objekte:
 Leach-Nunatak, Nunatak im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 River Leach, Nebenfluss der Themse
 Leach Botanical Garden, botanischer Garten und Arboretum in Portland (Oregon)

Unternehmen:
 Leach Motor Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Leach Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Leech
 Litsch